Tomáš Berdych (Valašské Meziříčí, 17. rujna 1985.) bivši je češki tenisač.

Životopis
Počeo je igrati tenis s pet godina, a profesionalac je od 2002. Prvi je ATP turnir osvojio 2004. u Palermu. Otac Martin bio je vlakovođa, a majka Hana je liječnica. Trener mu je Tomáš Krupa.

Najveći je Berdychov uspjeh na Grand Slam turnirima finale Wimbledona iz 2010. godine.

Predstavljao je Češku na olimpijskim igrama 2004., 2008. i 2012.

Berdych i Radek Štěpánek donijeli su Češkoj 2012. pobjedu u praškom finalu Davisova kupa nad Španjolskom. To je Česima bio drugi naslov u Davisovu kupu i prvi od neovisnosti. Time su uzvratili Španjolcima za poraz u finalu u Barceloni tri godine ranije.

Stil igre
Berdych igra desnom rukom te odigrava dvoručni backhand. Drži se osnovne linije i mnogo trči. Servis mu je najjači udarac.

Osvojeni turniri

Pojedinačno (8 ATP)

Rezultati na Grand Slam turnirima

Plasman na ATP ljestvici na kraju sezone

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica 
 Profil na stranici ATP Toura 

Češki tenisači